

Persone 
 Nicolas Limbach (1985) – schermidore tedesco

Geografia

Austria 
 Limbach – ex comune ora frazione di Schweiggers, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Limbach – frazione di Strengberg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Limbach bei Neudau – ex comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Limbach im Burgenland – frazione di Kukmirn, comune nel distretto di Güssing (Burgenland)

Germania

Comuni 
 Limbach  – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Limbach  – comune nel circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Limbach  – comune nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Limbach  – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Limbach-Oberfrohna  – città nel circondario di Zwickau (Sassonia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Limbach – ex comune ora frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Limbach – quartiere di Bad Münstereifel, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Limbach – ex comune ora frazione di Burgau, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Limbach – ex comune ora frazione di Eltmann, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Limbach – frazione di Herrieden, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Limbach – ex comune ora frazione di Hünstetten, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Limbach – ex comune ora frazione di Kirkel, comune nel circondario del Saarpfalz (Saarland)
 Limbach – ex comune ora quartiere di Limbach-Oberfrohna, città nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Limbach – frazione di Neuhaus am Rennweg, città nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Limbach – frazione di Probstzella, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Limbach – ex comune ora frazione di Schmelz, comune nel circondario di Saarlouis (Saarland)
 Limbach – ex comune ora quartiere di Wilsdruff, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)

Slovacchia 
 Limbach – comune nel distretto di Pezinok (Bratislava)

Slovenia 
 Ober-Limbach od Oberlimbach – antico nome tedesco del comune di Grad (Oltremura)
 Unter-Limbach o Unterlimbach – antico nome tedesco del comune di Lendava (Oltremura)